Red Bull Ring er et motorsportsanlæg, beliggende ved byen Spielberg i den østrigske delstat Steiermark. Det åbnede i 1969 som Österreichring, og var fra 1970 til 1987, og igen fra 1997 til 2003 under navnet A1-Ring, lagt asfalt til Formel 1-løbet Østrigs Grand Prix. I 2011 genåbnede med det nuværende navn, efter en langvarig ombygning.

Historie 
Efter 2003 var hele Formel 1 arrangementet blevet for stort til banes faciliteter, blev dele af baneanlægget revet ned, herunder pitområdet og hovedtribunen, men byggeriet blev stoppet og banen forblev ubrugelig i mange år, indtil den blev købt af Red Bulls medstifter Dietrich Mateschitz. Derefter blev der postet flere penge i anlægget, og det kunne genåbne 15. maj 2011 med navnet "Red Bull Ring".

I 2014 vendte Formel 1 tilbage til Østrig og banen efter 11 års fravær.

Vindere af Formel 1 i Spielberg

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Red Bull Ring på formula1.com
 Foto og beskrivelse af Red Bull Ring på projekt-spielberg.com

Formel 1-baner
Motorsportsanlæg i Østrig
Ring
Etableret i 1969
Steiermark